Гвасачи има више значења:

 Гвасачи (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвасачи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику